Rio Coco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Cocó, flod, Ceará,

Nicaragua 

 Río Coco, flod,  

Robotskapade Brasilienförgreningar